Brocklehurst kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Brocklehurst ,

Australien 

 Brocklehurst (ort), New South Wales, Dubbo Municipality, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar